Szanyi ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Szanyi (* 1964), ungarischer Gewichtheber
 Tibor Szanyi (* 1956), ungarischer Politiker